Gimmi ist der Familienname von:

 Cécile Gimmi (1886–1954), russisch-schweizerische Bildhauerin, Ehefrau des Wilhelm Gimmi 
 Karl Gimmi (1870–1955 oder 1960), deutscher Bildhauer
 Kurt Gimmi (1936–2003), Schweizer Radrennfahrer
 Wilhelm Gimmi (1886–1965), Schweizer Maler und Graphiker